Il titolo La notte dei morti viventi (in inglese Night of the Living Dead) può riferirsi a due film:

La notte dei morti viventi (1968), diretto da George A. Romero.
La notte dei morti viventi (1990), diretto da Tom Savini, remake del film di Romero.

Pagine correlate 
La notte dei morti viventi 3D